Ichac est un nom de famille basque(iXaca) porté jusque dans l'Aude (Languedoc, France), dans la région de Limoux.

Une famille Ichac, montée à Paris dans la première moitié du , s'est consacrée à l'art, au journalisme et à l'exploration avec :
 Eugène Ichac (1857-1944), journaliste financier et père de Marcel Ichac et Pierre Ichac qui suivent.

 Pierre Ichac (1901-1978), explorateur, journaliste et photographe, grand connaisseur de l'Afrique.

 Marcel Ichac (1906-1994), explorateur et cinéaste de montagne.  (Karakoram, Annapurna...)
Homonymie de patronyme